Платонешть () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Платонешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Платонешть.
 Платонешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Сермаш.